Соревнования в беге на 800 метров у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро проходили с 12 по 15 августа 2016 года на Олимпийском стадионе. 

Кениец Дэвид Рудиша выиграл золото на 800-метровке на второй Олимпиаде подряд.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Раунд 1
Квалификационный норматив: Первые три спортсмена с каждого забега (Q) и три с лучшим временем (q) проходят в полуфинал.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Забег 7

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал 3

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года